

Musica 
Metro Stars  – gruppo musicale rap svizzero

Sport 
DEG Metro Stars  – squadra di hockey su ghiaccio tedesca
 New York/New Jersey MetroStars, ora New York Red Bulls – squadra di calcio statunitense
North Eastern MetroStars  – squadra di calcio australiana